Onderdistrict in Indonesië
 Pecangaan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Jepara in de provincie  Midden-Java, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Pecangaan (Batangan), een plaats in het onderdistrict Batangan, regentschap Pati van de provincie Midden-Java, Indonesië